Siskind ist der Familienname von:

 Aaron Siskind (1903–1991), US-amerikanischer Fotograf
 Jacob Siskind (1928–2010), kanadischer Musikkritiker

Siehe auch: Süskind